Ванчура — прізвище. Походить від знатного богемського роду Ванчура.

 Арношт Ванчура (Ернест Ванжура) — чеський композитор і музикант
 Ванчура Василь — лауреат Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя
 Роман Ванчура (* 1934) — український військовик та громадський діяч, вояк Української повстанської армії.
Українські прізвища